Purmo – fińskie przedsiębiorstwo
 Purmo – miasto w środkowo-zachodniej Finlandii